Чи́ршки () — фамилия:

Чиршки — немецкий дворянский род из Богемии.
 Чиршки, Карл (1906—1974) — штандартенфюрер СС, начальник СД в штабе айнзацгруппы A, сотрудник Главного управления имперской безопасности.
 Чиршки, Карл Вильгельм фон (1735—1803) — прусский военный, генерал-майор.
 Чиршки, Мортимер фон (1844—1908) — немецкий государственный деятель.
 Чиршки, Фридрих Август фон (1734—1799) — прусский военный, генерал-майор.
 Чиршки, Фриц Гюнтер фон (1900—1980) — немецкий дипломат и политик.
 Чиршки, Генрих фон (1858-1916) - немецкий дипломат.